{{Władca infobox
 |władca            = Adelajda Sabaudzka
 |imiona            = Adélaïde de Savoie
 |tytulatura        = królowa Francji
 |grafika           = Adelaidesavojska.jpg
 |opis grafiki      = Adelajda Sabaudzka zHistoire générale de France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours: illustrée et expliquée par les Monuments de toutes les Epoques''
 |herb              = Arms of the Kingdom of France (Ancien).svg
 |opis herbu        = 
 |faksymile         = 
 |opis faksymile    = 
 |dewiza            = 
 |1. tytuł          = królowa Francji
 |1. jako           = żona
 |1. kogo           = Ludwika VI
 |1. od             = pomiędzy 25 a 30 marca 1115
 |1. do             = 1 sierpnia 1137
 |1. koronacja      = pomiędzy 25 a 30 marca 1115 lub krótko potem
 |1. poprzednik     = Berta Holenderska
 |1. następca       = Eleonora Akwitańska
 |dynastia          = Sabaudzka
 |data urodzenia    = 1092
 |miejsce urodzenia = 
 |data śmierci      = 18 listopada 1154
 |miejsce śmierci   = Montmartre
 |przyczyna śmierci = 
 |miejsce spoczynku = Saint-Pierre-de-Montmartre
 |ojciec            = Humbert II
 |matka             = Gizela Burgundzka
 |rodzeństwo        = Amadeusz III,Wilhelm,Agnieszka,Humbert,Reginald,Gwido
 |1. związek z      = Ludwika VI
 |1. związek od     = pomiędzy 25 a 30 marca 1115
 |1. związek do     = 1 sierpnia 1137
 |1. dzieci         = FilipLudwik VIIHenrykHugoRobertPiotr I CourtenayKonstancjaFilipdziecko
 |2. związek z      = Mateusz I Montemorency
 |2. związek od     = pomiędzy 1138 a 1141
 |2. związek do     = 18 listopada 1154
 |odznaczenia       = 
 |commons           = 
 |wikiźródła        = 
 |wikicytaty        = 
}}Adelajda Sabaudzka''' (; ur. 1092; zm. 18 listopada 1154 w Montmartre, dziś Paryż), także zwana Alix lub Adelajdą z Maurienne, była poprzez małżeństwo w 1115 z Ludwikiem VI do jego śmierci w 1137 roku, królową Francji.

Życiorys 
Adelajda urodziła się w 1092 roku jako córka Humberta II (), hrabiego Sabaudii i Maurienne, i jego żony Gizeli Burgundzkiej (). Poprzez swoją matkę była  siostrzenicą przyszłego papieża Kaliksta II. Należał do francuskiej arystokracji (domy książęce) i była idealną kandydatką na żonę króla Ludwika VI, którego małżeństwo Lucienne Rochefort z 1014 r. nie było skonsumowane (zostało unieważnione dopiero w 23 maja 1117 przez papieża Paschalis II w Troyes). W 1115 Adelajda i Ludwik pobrali się w Paryżu. W ciągu 22 lat małżeństwa mieli dziewięcioro dzieci, z których siedem osiągnęło wiek dorosły:
 Filip  (ur. 29 sierpnia 1116; zm. 13 października 1131), począwszy od 1130 współkról, zmarł na skutek upadku z konia
 Ludwik VII Młody  (ur. 1120; zm. 18 lub 19 września 1180), począwszy od 1131 współkról, począwszy od 1137 król Francji
 Henryk (ur. między 1121 a 1123; zm. 13 stycznia 1175), biskup Beauvais (1149-1161), później arcybiskup Reims (1161-1175)
 Hugo (ur. prawdopodobnie 1122; zm. młodo)
 Robert (ur. między 1124 a 1126; zm. między 10 a 12 października 1188) hrabia Dreux (1137-1184), hrabia Perche, itp.
 Piotr I z Courtenay (ur. prawdopodobnie 1126; zm. między 10 marca 1180 a 10 kwietnia 1183), od 1161 pan Courtenay, żonaty w 1152 z Elżbietą Courtenay (ur. 1135; zm. 1206)
 Konstancja (ur. prawdopodobnie 1128; zm. 16 sierpnia po 1177)
 1. małżeństwo: 1140, Eustachy IV (zm. 10 sierpnia 1153), 1137-1144 książę Normandii, w 1152 roku król Anglii niekoronowany
 1. małżeństwo: 1154, Rajmund V, hrabia Tuluzy
 Filip (ur. 1132/1133; zm. 5 września 1161), 1157 arcybiskup Paryża
 Dziecko (zmarło młodo)
Joanna Montferrat przyrodnia siostra Adelajdy wyszła za mąż na początku 1127 roku za Wilhelma Clito, tytularnego księcia Normandii, który pod wpływem swojej królewskiej szwagierki po śmierci Karola I Dobrego został przez Ludwika VI mianowany hrabią Flandrii - został przeforsowany w sprawie sukcesji, pomimo istnienia innych kandydatów, jak Karls Neffen Arnulf  lub Baldwin IV, hrabia Hainaut.

Po śmierci męża Adelajda wyszła drugi raz za mąż za Mateusza I Montmorency , konetabla Francji.

Dokumenty 
Ponieważ dokumenty o wczesnym okresie życia Adelajdy do tej pory nie są znane, pojawia się ona w historiografii dopiero przy okazji jej małżeństwa z 34-letnim królem Ludwikiem VI, nazywany Grubym. Pobrali się pomiędzy 25 a 30 marca 1115 r. w Katedrze Notre-Dame w Paryżu pobłogosławieni przez arcybiskupa Daimbert z Sens. Prawdopodobnie w ten sam dzień lub krótko później Adelajda dostała także przez Daimberta wyświęcona, na królową Francji. Już w 1113/1114 Ludwika VI miał pierwsze małżeńskie plany, ale król kazał na swoją ostateczną decyzję długo czekać. Arcybiskup Ivo z Chartres, wezwał go więc do szybkiego podjęcia decyzji, aby w końcu rodzina królewska miała dziedzica, a tym samym zabezpieczyć ciągłość dynastii. W oczach Ivo Adelajda posiadała szlachetny charakter, odpowiednie pochodzenia i dojrzałość -  wszystkie zalety przyszłej królowej i ocenił te cechy w liście do króla.

Chociaż Adelajda była o wiele młodsza niż mąż, wydaje się, że miała znaczący wpływ na niego i jego rządy. Szczególnie po odsunięciu od władzy kanclerza i seneszala Francji Stefana Garlande, po którego upadku w drugiej połowie roku 1127 jej głównym obowiązkiem stało się intensywne zaangażowanie w sprawy publiczne Ludwika VI.

Tymczasem królewska para wykupiła od mnichów z Saint-Martin-des-Champs ich kościół i ich kaplicę męczenników na szczycie wzgórza Montmartre, i podarowała im w zamian Paryski kościół Saint-Denis de la Châtre, dzięki czemu możliwe było ufundowanie opactwa Mantmartre benedyktynkom w październiku 1134. W czasie swojego życia Adelajda była z tym klasztorze szczególnie związana i wspierała go hojnymi darowiznami, chociaż była inicjatorką powstania około 1150 opactwa benedyktynów w Saint-Jean-aux-Bois dzisiaj w departamencie Oise.

Po śmierci męża 1 sierpnia 1137 i wstąpieniu na tron jej syna Ludwika VII pozostała jeszcze przez jakiś czas na dworze, ale potem wycofała się w 1137/1138 do swojej schedy. Najwcześniej w lecie 1138, ale pewnie w 1141 roku wyszła za mąż  Adelajda po raz drugi za Mateusza I Montmorency, konetabla Francji. Za jego zgodą powróciła, na krótko przed swoją śmiercią, prawdopodobnie w 1153 do ufundowanego przez nią klasztoru Montmartre i została zakonnicą. Tam zmarła Adelajda Sabaudzka 18 listopada 1154 w wieku około 62 lat i została pochowana pod wielkim ołtarzem w kościele opactwa Saint-Pierre-de-Montmartre Jej grób stał się jednym z pierwszych w całej Francji, którego nagrobek zdobi rzeźba pokazująca zmarłego. W 1643 został grób Adelajdy za rządów ksieni Marie de Beauvilliers przeniesiony pod chór a za czasów ksieni Françoise-René de Lorraine naprawiony. Nagrobek można jeszcze dziś zobaczyć w kościele.

Rodowód

Literatura

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Kapetyngowie
Francuskie królowe
Zmarli w 1154
Urodzeni w 1092